Les élections législatives norvégiennes de 2005 se sont déroulées les 11 et .

Le gouvernement sortant, dirigé par le Premier ministre Kjell Magne Bondevik, est un gouvernement de coalition composé de Droite, du Parti populaire chrétien et du Parti libéral.

Les élections sont remportées par le Parti travailliste de Jens Stoltenberg, qui devient Premier ministre et constitue un gouvernement de coalition avec le Parti du centre. De son côté, le Parti du progrès réalise le meilleur score de son histoire.

Résultats

Résultats par circonscriptions

Résumé

Détaillé

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nord-Trøndelag

Nordland

Oppland

Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms Romsa

Vest-Agder

Vestfold

Østfold

Sièges complémentaires

Résultats par coalition

Références 

2005
Norvege
Politique en septembre 2005